

Alimentazione 
Special K – linea di cereali della Kellogg Company

Musica 
Special K – rapper statunitense
Special K – singolo dei Placebo del 2001

Altro 
Special K – nickname utilizzato per riferirsi alla Ketamina
Special K – nome dell'ultimo modello Douglas A-26 Invader rimasto in funzione e custodito a Fort Worth, Texas